Уйо-Уйо () — руины города, возведенного в период до завоеваний Империи инков.

Географическое положение 
Находится в Перу, в двух километрах от небольшого городка Янке (), регион Арекипа, провинция Кайльома.

Исторические сведения 
Уйо-Уйо — поселение доинкского периода с улицами, площадями, каменными храмами и домами. Основано во времена расцвета культуры вари (уари), существовавшей в Перу за тысячу лет до нашей эры, — задолго до расцвета цивилизации инков. Вари (уари) отличало высокий уровень развития террасного земледелия, гончарное искусство и ткачество, технологии строительства дорог и храмовых сооружений, а также четкая иерархическая структура власти.

Источники

Ссылки 
  www.lonelyplanet.com: Uyo Uyo, ruin in Yanque
 www.aracari.com: Visiting Uyo Uyo ruins in Colca
 www.rpp.pe: Uyouyo
 www.perucelebra.com: Uyo Uyo Arequipa

Древние города
Исчезнувшие города Америки
Археологические объекты в Перу
Руины в Перу
Арекипа (регион)
Доколумбовы культуры